Jodie  est un film d'animation américain créée par Grace Nkenge Edwards et attendue pour 2023.

Il s'agit d'un film spin-off de la série d'animation Daria.

Synopsis 

Jodie Landon, amie de Daria Morgendorffer, fait ses premiers pas dans la vie active.

Fiche technique

Distribution

Voix originales 

 Tracee Ellis Ross : Jodie Landon
 Pamela Adlon
 William Jackson Harper
 Kal Penn
 
 Jonica T. Gibbs
 Zosia Mamet
 
 Dermot Mulroney
 Arden Myrin
 
 
 Heléne Yorke

Voix françaises

Production 
Le , MTV annonce un « Reboot » de la série, sous le titre Daria and Jodie. Aucune date de diffusion n'est communiquée. Cette nouvelle série d'animation devrait être diffusée sur des sites de vidéo à la demande.

Un an plus tard, en , la nouvelle série est finalement annoncée comme une série dérivée (spin-off), intitulée simplement Jodie et centrée sur le personnage de Jodie Landon. Cette série est espérée pour 2020, selon le président de MTV.

En , la série passe à , puis en , le format est changé pour un film d'animation, et ajoute entre autres Pamela Adlon, William Jackson Harper et Kal Penn à la distribution vocale.

Notes et références

Liens externes 

Film américain dont la sortie est prévue en 2023
Film de MTV Entertainment Studios
Film d'animation américain
Adaptation d'une série télévisée d'animation au cinéma